Северный Йемен принимал участие в 2 летних Олимпийских играх: в 1984 году в Лос-Анджелесе и в 1988 году в Сеуле. После объединения с Южным Йеменом в 1990 году, Йемен начал выступать на Олимпийских играх уже как единая нация.

Всего на играх ЙАР представляли 10 спортсменов, принимавших участие в состязаниях по борьбе, дзюдо и лёгкой атлетике. Наиболее крупная делегация представляла страну на Олимпийских играх 1988 года (8 человек).

Количество участников на летних Олимпийских играх

См. также 

 Список знаменосцев Северного Йемена на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com